HMS Restoration – vascello di terza classe della Royal Navy varato nel 1678
HMS Restoration – vascello di terza classe della Royal Navy varato nel 1706